Klumpfiskar (Molidae) är en familj av fiskar. Klumpfiskar ingår i ordningen blåsfiskartade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Molidae 4 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Klumpfiskar har en hög, kort kropp, reducerat stjärtparti och liten mun. De lever pelagiskt i varma hav.

Av den vanligaste arten Mola mola, som kan väga upp till ett ton, anträffas då och då mindre exemplar i svenska vatten.

Källor

Externa länkar 

https://www.google.com/search?q=klumpfiskar&newwindow=1&rlz=1C2AVSA_enSE444SE456&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=OurbUsiBAqrU4QTrs4H4DQ&ved=0CDsQsAQ&biw=928&bih=561

Blåsfiskartade fiskar